Sous kan syfta på:

Geografi

Marocko

 Sous (region) – ett område

Tjeckien 

 Souš (reservoar), 
 Souš (berg), Olomouc,

Se även
 Sou 

Robotskapade Tjeckienförgreningar